Николай Кужелев:
 Кужелев, Николай Фёдорович (1916—1990) — помощник командира взвода 44-й отдельной разведывательной роты 42-й гвардейской стрелковой дивизии.
 Кужелев, Николай Николаевич (род. 1971) — российский муниципальный деятель, глава управы района Вешняки (Москва).